Чаоху:
 Чаоху — городской округ в провинции Аньхой КНР.
 Чаоху — пресноводное озеро, расположенное на стыке городских округов Чаоху и Хэфэй.